

Persone 
 Bento Gonçalves da Silva (1788-1847) – politico e militare brasiliano, presidente della Repubblica Riograndense
 Bento António Gonçalves (1902-1942) – politico portoghese, segretario generale del Partito Comunista Portoghese

Geografia 
 Bento Gonçalves –  comune del Brasile nello Stato del Rio Grande do Sul